Herrenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Herrenstein (Gerswalde), ein Gemeindeteil von Gerswalde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Bauerschaft Herrenstein, ländlicher Außenbereich der Stadt Drensteinfurt, Kreis Warendorf im Münsterland, Nordrhein-Westfalen
historisch:
 Herrschaft Herrenstein im Elsass
Bauten:
 Burg Herrenstein (Elsass), Burgruine bei Neuwiller-lès-Saverne im Elsass
 Burgstall Herrenstein,  abgegangene Burg bei dem Markt Falkenberg (Oberpfalz), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
Berge:
 Herrenstein (Pragser Dolomiten), 2447 m, in den Pragser Dolomiten, Südtirol (früher auch Herrnstein)
 Herrenstein (Wechselgebiet), 1448 m, im Wechselgebiet/Joglland, Steiermark

Herrenstein, Personen:
 Rudolph Herrenstein, Großindustrieller, die Hauptperson in einem Theaterstück von Thomas Bernhard, siehe Elisabeth II. (Drama)

Siehe auch; 
Herrnstein